Lília é um prenome feminino que se origina do latim e significa Lírio.

Lília ou Lilia podem ainda se referir a:

 "Lília", canção de Clube da Esquina do álbum Clube da Esquina
 Lília Cabral, atriz brasileira
 Lilia Donkova
 Lilia Moritz Schwarcz
 Nome francês do Pokémon Lileep

Prenomes
Desambiguação